Según el contexto Salento puede significar:

 Salento, municipio del departamento del Quindío, Colombia.
 Salento, localidad y municipio de la provincia de Salerno, Italia.
 Salento, comarca de la región de Apulia, Italia.